Тишевский — фамилия:

 Тишевский, Александр Абрамович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7430; 12 января 1846.
 Тишевский, Андрей Ларионович (1727—1812) — генерал-майор, обер-экипажмейстер.
 Тишевский, Александр Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7715; 1 января 1847.
 Тишевский, Игнатий Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4047; 26 ноября 1827.
 Тишевский, Яков Дмитриевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 8851; 1 февраля 1852 (сведения о награждении 3 декабря 1842 г. являются ошибочными).